Аэропорт Гитега — это аэропорт внутренних линий в городе Гитега, столице Бурунди. Сам аэропорт расположен на небольшом пригорке в северо-западной части города.

Современный аэропорт был построен в 2008 году по программе уменьшения бедности в Бурунди. До этого аэропорт существовал как минимум с 1964 года и имел метеорологическую станцию, на которой велись записи погоды.

См. также 
 Транспорт в Бурунди
 Список аэропортов Бурунди

Примечания

Ссылки 
 Информация об аэропорте Гитега

Аэропорты Бурунди